superior – odpowiednik przeora w zakonie jezuitów
Miejscowości w USA:
 Superior – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Superior – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Superior – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Superior – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Mineral
 Superior – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
 Superior – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Superior – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Superior – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Superior – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater
Gminy w USA:
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Superior (ang. Superior Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Superior (ang. Superior Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas